В данной статье приведен список памятников истории и культуры города Киева, включенных во вторую часть книги «Киев» свода памятников истории и культуры Украины, которая была издана в 2004 году.

Другие части: часть 1 (А—Л) (1999), часть 3 (С—Я) (2011).

Условные обозначения типа достопримечательности:

 А — археологическая
 А — архитектурная
 И — историческая
 М — монументального искусства
 Мб — градостроительная

Часть 2, М-С

М 
 Макария Митрополита Киевского священномученика церковь, ул. Старая Поляна, 46
 Малая Житомирская улица
 Жилой дом № 13/6
 Жилой дом № 18
 Жилой дом № 11
 Жилой дом № 6
 Жилой дом № 7
 Жилой дом № 5
 Жилой дом № 15

Н

О

П

Р

С

См. также 
 Список памятников истории и культуры Киева (А—Л)
 Список памятников истории и культуры Киева (С—Я)

Ссылки 
 Звід пам’яток історії та культури України: Енцикл. вид.: У 28 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. — К.: Голов. ред. Зводу пам’яток історії та культури при вид-ві «Українська Енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1999. — Кн. 1. — Ч. 1. — Київ. — А — Л. — 608 с.